Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Kobiet 1986 odbywały się w Pradze (Czechosłowacja, dziś Czechy).

Drużyny uczestniczące

Pierwsza faza grupowa

Grupa A 
 Żylina

Wyniki

Tabela

|}

Grupa B 
 Pilzno

Wyniki

Tabela

|}

Grupa C 
 Brno

Wyniki

Tabela

|}

Grupa D 
 Ołomuniec

Wyniki

Tabela

|}

Druga faza grupowa

Grupa E 
 Ostrawa

Wyniki

Tabela

|}

Grupa F 
 Praga

Wyniki

Tabela

|}

Faza finałowa 
 Praga

Mecze o miejsca 13-16. 
Wyniki

Tabela

|}

Mecze o miejsca 9-12. 

Mecz o 11. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Mecze o miejsca 5-8. 

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecze o miejsca 1-4.

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa 

Mistrzostwa świata w piłce siatkowej
1986 w piłce siatkowej
1986 w Europie
Piłka siatkowa w Czechosłowacji